Departament de Seguretat Nacional d'Espanya, òrgan assessor al President del Govern d'Espanya en matèria de seguretat.
 Database Source Name, en informàtica origen de les dades per a relacionar-se amb una base de dades.
 Deep Space Network, infraestructura terrestre de suport a la recerca i exploració espacial, especialment la interplanetaria.